Graduirati (njem. graduieren, od lat. gradus: korak, stupanj) može značiti:
 graduirati znači stupnjevati; podijeliti na stupnjeve ili druge diobene znakove (ljestvicu), razvrstati po uzlaznom ili silaznom redu po stupnjevima, postupno mijenjati jačinu.
 graduirati znači podijeliti nekomu akademski stupanj ili titulu.

Izvori